Yamaguchi se poate referi la:

 Prefectura Yamaguchi, o diviziune administrativă în Japonia.
 Municipiul Yamaguchi, o localitate în Japonia, capitala prefecturii Yamaguchi.